Richard fitz Gilbert (+ ca. 1090)
 Richard fitz Gilbert de Clare (+1136), 1e graaf van Hertford
 Richard de Clare (2e graaf van Pembroke) (1130-1176)
 Richard de Clare (3e graaf van Hertford) (ca. 1153-1217)
 Richard de Clare (6e graaf van Gloucester) (1222-1262), tevens 5e graaf van Hertford
 Richard de Clare (heer van Thomond) (na 1281 – 10 mei 1318)